Der Rajon Bilokurakyne (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 (in seinen heutigen Grenzen 1965) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1436 km² und eine Bevölkerung von etwa 20.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Bilokurakyne.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Swatowe.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Luhansk. Er grenzte im Norden (Oblast Belgorod, Rajon Rowenki) an Russland, im Osten an den Rajon Nowopskow, im Süden an den Rajon Starobilsk, im Südwesten an den Rajon Swatowe sowie im Westen an den Rajon Trojizke.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt in südlicher Richtung der Fluss Bila (Біла) sowie im Norden die Losna (Лозна), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 60 und 200 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde, eine Siedlungsgemeinde sowie 6 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 49 Dörfer
 1 Ansiedlung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Bilokurakyne
Rajon Swatowe
Aufgelöst 2020